Endó nebo Endo je japonské příjmení více osob:

 Akihiro Endo (* 1975) – japonský fotbalista
 Jasuhito Endó (* 1980) – japonský fotbalista
 Jukio Endó (1937–2009) – japonský gymnasta
 Masahiro Endó (* 1970) – japonský fotbalista
 Sumio Endó (* 1950) – japonský judista
 Šúsaku Endó (1923–1996) – japonský spisovatel
 Wataru Endó (* 1973) – japonský fotbalista

Japonská příjmení